Insel Range kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nordwestinsel, berg, 
 Insel Range, Antarktis, bergskedja, 

Robotskapade Antarktisförgreningar